Sutjeska lahko pomeni:

 Sutjeska (reka), reka v Bosni in Hercegovini,
 Narodni park Sutjeska, narodni park v Bosni in Hercegovini,
 Sutjeska, Sečanj, vas v Srbiji,
 Bitka na Sutjeski, bitka v drugi svetovni vojni,
 Sutjeska, jugoslovanski film iz leta 1973,
 Razred podmornic Jugoslovanske vojne mornarice.